Fidżi na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 1976 w Toronto reprezentowało ośmiu sportowców, którzy wystartowali w dwóch dyscyplinach. Był to drugi start reprezentacji tego kraju na igrzyskach paraolimpijskich (po występie w roku 1964).

Delegacja fidżyjskich paraolimpijczyków w Toronto była najliczniejszą, która kiedykolwiek wystartowała na zawodach paraolimpijskich (stan po igrzyskach w 2021 roku). Fidżyjczycy nie zdobyli żadnego medalu.

Wyniki

Lekkoatletyka 

 Konkurencje biegowe

 Konkurencje techniczne

Pływanie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Toronto 1976
1976
Fidżi w XX wieku